Puits kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Puits-la-Vallée, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Puits-et-Nuisement, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Puits, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,  

Robotskapade Frankrikeförgreningar